Die Hovedserien 1961/62 war die 18. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 14. und letzte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 30. Juli 1961 und endete mit dem Meisterschaftsendspiel am 31. Oktober 1962.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in einer Gruppe in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 30 Spiele absolvierte. Die ersten acht Mannschaften qualifizierten sich für die im nächsten Jahr startende eingleisige 1. Divisjon. Die letzten acht Teams mussten absteigen.

Eine Besonderheit dieser Saison war die Länge: insgesamt über einen Zeitraum von 15 Monaten wurde die Meisterschaft ausgetragen. Grund dafür war die Änderung der Spielzeit. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse war die Winterpause in Norwegen immer sehr viel länger (5–6 Monate) als die Sommerpause (maximal 2 Monate). Um den Wettbewerb nicht zu sehr zu verzerren entschloss man sich, die Saison in den Monaten April bis Oktober/November in einem Zug durchzuführen, das heißt in einem Kalenderjahr. Dadurch wurde man der kontinuierlichen Leistung der Teams gerechter. Für diese Umstellung wurde diese  Saison verlängert, indem man die Teams der beiden Gruppen der Vorsaison und die vier Aufsteiger in einer einzigen Gruppe zusammenfasste und sie alle gegeneinander spielen ließ. So wurde auch die Chancengleichheit gewahrt, da es keine leichtere oder schwerere Gruppe geben konnte.

Saison 
Der Aufsteiger Brann Bergen wurde zum  ersten Mal norwegischer Meister.

Zudem konnten sich mit Frigg Oslo und Steinkjer IFK noch zwei weitere Aufsteiger für die 1. Divisjon qualifizieren. Nur FK Ørn musste wieder absteigen.

Für den Europapokal der Landesmeister qualifizierte sich allerdings Fredrikstad FK, da sie die Führenden nach dem 21. Spieltag waren, was zeitlich noch für den Beginn des Europapokals passte. Danach gab es eine kleine Pause von vier Wochen vom Spielbetrieb (was dem Ende der normalen Saison 1961/62 entsprochen hätte). Ansonsten hätte Norwegen in der Saison 1962/63 keine Mannschaft in diesen Wettbewerb schicken können.

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1961/62

Fußballsaison 1961/62
Eliteserien-Saison (Fußball)